Achille Tarducci (XVI secolo-XVII secolo) – militare, storiografo e ingegnere italiano
 Fabrizio Tarducci (1976), noto come Fabri Fibra – rapper e produttore discografico italiano, fratello di Nesli
 Francesco Tarducci (1980), noto come Nesli – cantautore, rapper e produttore discografico italiano, fratello di Fabrizio
 Francesco Tarducci (1842-1935) – scrittore e storico italiano